Thomas McKeown est un nom pouvant désigner:

Thomas McKeown (1869-1903), joueur de football écossais
 (1878-1951), homme politique américain de l'Oklahoma
 (1912-1988), médecin et épidémiologiste britannique

Voir aussi 

McKeown, Thomas